A Grosics Gyula Stadion 1946 óta üzemelő sportlétesítmény Tatabányán.

Címe 
2800 Tatabánya, Szent Borbála út 13.

Jellemzői 
Centerpálya: nemzetközi méretű, 105 méter × 65 méteres, füves (UEFA előírásoknak megfelel).
Befogadóképessége: 5000 néző
Ülőhelyek száma: 4500 db
Használója: az FC Tatabánya NB III-as labdarúgócsapata, valamint a Tatabányai SC-Geotech atlétikai szakosztálya
Füves edzőpálya mérete: 105 méter × 62 méteres

Története 
Tatabányán 1946-ban adták át rendeltetésének a ma is működő stadiont. Az első jelentősebb felújításra az 1970-es évek elején került sor, amikor az úgynevezett korzó részt elbontották és az ülőhelyeket mind befedték. A gyepfelületet több alkalommal felújították, legutóbb 2006-ban. Az ülőhelyeket 2001-ben műanyag székekre cserélték. 2005-2006-ban  a stadiont új kerítéssel övezték, korszerűsítették az egykori állóhelyeket, valamint – a vendég szurkolók szektora és a biztonsági zóna kivételével – mindenhol műanyag székeket helyeztek el.

A stadionban játszott nemzetközi mérkőzések

Nevezetes együttesek mérkőzései 

A stadionban évtizedek alatt számos nevezetes labdarúgócsapat szerepelt, így pl.
 Ajax (Hollandia)
 Servette (Svájc)
 Nancy (Franciaország)
 Bologna (Olaszország)
 St. Étienne (Franciaország)
 VfB Stuttgart (Németország)
 Real Madrid (Spanyolország)
 Guimares (Portugália)
 Rapid Wien (Ausztria)

Rendeztek itt továbbá U 19-es Európa-bajnoki selejtezőt, és szerepelt itt a magyar olimpiai válogatott is szerepelt itt.

Jegyzetek

Források 
 tatabanyasport.hu

Tatabánya
Magyar labdarúgó-stadionok
Magyarország 20. századi építményei